Michel Bertrand (1774-1857), médecin français ;
 Michel Bertrand (1935-2009), peintre et sculpteur français ;
 Michel Bertrand (1944-), écrivain et essayiste français (pseudonymes fréquents : Michel Angebert, Jean-Michel Angebert).
 Michel Bertrand, né en 1946 à Saint-Étienne, professeur de théologie pratique à la Faculté de théologie protestante de Montpellier, de 1992 à 2001 président du Conseil national de l’Église réformée de France.
 Michel Bertrand, né en 1955, professeur d'histoire à l'université de Toulouse, directeur de la Casa de Velázquez à partir de 2014.
 Michel Bertrand, est un professeur au département de génie électrique de l'École polytechnique de Montréal.